Soʻx steht für:

 Soʻx, usbekische Exklave in Kirgisistan
 Soʻx (Bezirk), usbekische Verwaltungseinheit
 Soʻx (Fluss), Fluss in Kirgisistan und Usbekistan

Siehe auch:
 Sox
 Socks